Чернобай — фамилия и топоним:

Фамилия 
 Чернобай, Анатолий Фёдорович (род. 1957) — советский и российский тренер по лёгкой атлетике, заслуженный тренер России.
 Чернобай, Андрей Петрович (1917—1988) — лётчик-ас, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Чернобай, Василий Федотович (1937—2015) — кандидат биологических наук, профессор кафедры зоологии, экологии и общей биологии Волгоградского государственного педагогического университета, председатель Волгоградского отделения Союза охраны птиц России.
 Чернобай, Виталий Иванович (1929—2019) — советский легкоатлет, прыгун с шестом.
 Чернобай, Владислав Эдуардович (род. 1975) — киргизский легкоатлет.
 Чернобай, Леонид Прокофьевич (род. 1940) — советский и российский краевед, гидрограф, путешественник и школьный преподаватель.

Топоним 
 Чернобай — посёлок городского типа в Черкасской области Украины.

См. также 
 Чернобаевка